Jan Ossoliński (?–1396) – kasztelan wiślicki
 Jan Ossoliński (zm. 1436) – kasztelan radomski, zarządca ziemski
 Jan Ossoliński (zm. 1504) – podkomorzy lubelski, marszałek dworu 
 Jan Ossoliński (?–1576) – starosta płocki
 Jan Ossoliński – działacz państwowy, p.o. wojewody łódzkiego od czerwca do lipca 1926
 Jan Onufry Ossoliński (1760–1812) – starosta drohiczyński, poseł na Sejm Czteroletni
 Jan Zbigniew Ossoliński (1555–1628) – sekretarz królewski, wojewoda sandomierski, podlaski